La fase dei play-off della Basketball-Bundesliga 2019-2020, chiamata easyCredit BBL, è la fase conclusiva della stagione 2019-2020 della Basketball Bundesliga, iniziata il 28 settembre 2019. I play-off inizieranno il 6 giugno 2020 e si concluderanno il 28 giugno 2020 con la finale.

Formula 
A causa della pandemia di COVID-19, il consiglio della lega tedesca ha deciso il 27 aprile di continuare la stagione con un torneo a dieci squadre. Le nove migliori classificate più Skyliners Frankfurt sono state scelte per giocarsi il titolo presso l'Audi Dome di Monaco di Baviera.

Squadre qualificate

Località 
Il 19 maggio 2020, viene scelta Monaco di Baviera come città sede di tutti i play-off. Tutte le partite verranno giocate al Audi Dome.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Quarti di finale

Semifinale

Finali

Note

Collegamenti esterni 

 

Pallacanestro nel 2019
Pallacanestro nel 2020
2019-2020